Babiak (gromada w powiecie kolskim)
 Babiak (gromada w powiecie lidzbarskim)